De zanger Jack Jersey
 De fotograaf Jack de Nijs (fotograaf)
 De Volkskrantredacteur Jack de Nijs (journalist)